Андрей Андреевич Биба (10 августа 1937, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, полузащитник и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1967).

Биография 
Первой командой Бибы была киевская «Искра», где тренером был Владимир Балакин. Вскоре в Киеве открылась ФШМ, куда ушёл Балакин и забрал с собой ряд игроков «Искры».

В 1957 в киевское «Динамо» его взял Олег Ошенков. Вскоре Биба дебютировал за основный состав — вышел на матч против «Зенита» в Ленинграде (2:2) и забил гол.

Выступал за киевское «Динамо» (1957—1967), «Днепр» (1968—1969), черниговскую «Десну» (1970). В высшей лиге провел 246 матчей, забил 69 голов.

Забил первый гол советских клубов в еврокубках (Кубок кубков) «Колрейн» (Северная Ирландия) — «Динамо» (Киев) — 1:6.

За сборную СССР провёл один матч — 4 июля 1965 года в домашнем матче против Бразилии (0:3). Биба появился на поле только во 2-м тайме и отыграл 30 минут.

В 1967, достигнув 30-летия, вынужден был покинуть «Динамо». Сначала думал, что займется тренерской работой, но вскоре осознал, что ещё есть силы играть. Два сезона провёл в «Днепре».

С 1972 работал в тренерском штабе киевского «Динамо». Среди его заслуг — приглашение в Киев Виктора Колотова из «Рубина».

В разные годы работал в тренерском штабе таких клубов, как «Таврия» (Симферополь), «Днепр» (Днепропетровск). Тренировал «Спартак» (Житомир), «Уголёк» (Горловка), «Подолье» (Хмельницкий), «Нефтяник» (Ахтырка), «Химик» (Житомир).

Старший тренер Федерации футбола Украины — 1982, 1984—1986 (по июнь), 1990—1993, по июнь. Был начальником команды ветеранов «Динамо» (Киев).

В настоящее время — тренер-селекционер киевского «Динамо», президент украинского клуба «Кожаный мяч».

Достижения

Командные 
Динамо (Киев)
 Чемпион СССР (3): 1961, 1966, 1967
 Обладатель Кубка СССР (2): 1964, 1966

Личные 
 Футболист года в СССР: 1966
 В списках лучших футболистов Украинской ССР (6): № 1 (1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966)
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (4): № 1 (1966), № 2 (1964, 1965), № 3 (1963)
 Первый советский футболист забивший гол в еврокубках (Кубок обладателей кубков УЕФА, «Колрейн» (Северная Ирландия) — «Динамо» (Киев) — 1:6)
 Награждён орденом «За заслуги» ІІІ (1999) и ІІ (2004) степеней.

Литература

Примечания 

Футболисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Полесье» Житомир
Тренеры ФК «Подолье» Хмельницкий
Тренеры ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Тренеры ФК «Шахтёр» Горловка